Il doppio del torneo di tennis La Serena Open 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Nicolás Lapentti e Eduardo Schwank che hanno battuto in finale Sebastián Decoud e Cristian Villagrán 6-4, 6-0.

Teste di serie 

 Juan Pablo Guzmán /  Rubén Ramírez Hidalgo (quarti di finale)
 Brian Dabul /  Horacio Zeballos (semifinali)

 Nicolás Lapentti /  Eduardo Schwank (Campioni)
 Daniel Muñoz de la Nava /  Gabriel Trujillo Soler (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

La Serena Open 2008